Växjö kommun er en kommune i Kronobergs län i Sverige.

Byområder 
Der er tretten byområder i Växjö kommun.

I tabellen vises byområderne i størrelsesorden pr. 31. december 2018.  Hovedbyen er markeret med fed skrift. 

Kommuner i Kronobergs län